Termenul „Iaroslav nume de familie sau prenume masculin” se poate referi la:

 Iaroslav I cel Înțelept Mare Cneaz al Novgorodului și Kievului
 Regiunea Iaroslavl, regiune administrativă din Rusia
 Gara Iaroslav din Moscova

Nume
Prenume masculine